Никола́й Дёмин:
 Дёмин, Николай Александрович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Дёмин, Николай Архипович (1918—1998) — Герой Советского Союза.
 Дёмин, Николай Григорьевич (1918—1983) — Герой Социалистического Труда, заведующей свинофермой. 
 Дёмин, Николай Николаевич (1923—2000) — Герой Советского Союза.
 Дёмин, Николай Мефодиевич (род. 1931) — украинский архитектор, профессор.
 Дёмин, Николай Тарасович (1922—1968) — Герой Советского Союза.